Plac Piotra Szembeka est une place située dans l'arrondissement de Praga-Południe à Varsovie.

Références

Liens externes 

Piotra Szembeka